Toto je seznam poštovních směrovacích čísel v Chorvatsku (). V Chorvatsku mají všechna města, většina opčin (kromě opčin Bilice, Bogdanovci, Brckovljani, Civljane, Gornja Vrba, Šenkovec a Šodolovci) a některé vesnice přidělena pětimístná poštovní směrovací čísla. Některá větší chorvatská města a opčina Gunja mají přiděleno i více poštovních směrovacích čísel pro jednotlivé městské části. Začínají dvoumístným kódem, který označuje župu, v níž se nacházejí.

 10 – město Záhřeb a Záhřebská župa
 20 – Dubrovnicko-neretvanská župa
 21 – Splitsko-dalmatská župa
 22 – Šibenicko-kninská župa
 23 – Zadarská župa
 31 – Osijecko-baranjská župa
 32 – Vukovarsko-sremská župa
 33 – Viroviticko-podrávská župa
 34 – Požežsko-slavonská župa
 35 – Brodsko-posávská župa
 40 – Mezimuřská župa
 42 – Varaždinská župa
 43 – Bjelovarsko-bilogorská župa
 44 – Sisacko-moslavinská župa
 47 – Karlovacká župa
 48 – Koprivnicko-križevecká župa
 49 – Krapinsko-zagorská župa
 51 – Přímořsko-gorskokotarská župa
 52 – Istrijská župa
 53 – Licko-senjská župa

Seznam

Město Záhřeb

Záhřebská župa

Dubrovnicko-neretvanská župa

Splitsko-dalmatská župa

Šibenicko-kninská župa

Zadarská župa

Osijecko-baranjská župa

Vukovarsko-sremská župa

Viroviticko-podrávská župa

Požežsko-slavonská župa

Brodsko-posávská župa

Mezimuřská župa

Varaždinská župa

Bjelovarsko-bilogorská župa

Sisacko-moslavinská župa

Karlovacká župa

Koprivnicko-križevecká župa

Krapinsko-zagorská župa

Přímořsko-gorskokotarská župa

Istrijská župa

Licko-senjská župa

Reference 

Chorvatské seznamy
Pošta v Chorvatsku
Identifikátory